Santa Caterina (Sveta Katarina) – isolotto situato lungo la costa occidentale dell'Istria, a sud del canale di Leme
 Scoglio Santa Caterina (Sveta Katarina) – isolotto situato nel porto di Pola
 Santa Caterina (Sveta Katarina) – isolotto tra Pasman e Zaravecchia.

Santa Catarina – isola del Brasile